Unter der Bezeichnung Ford Fusion vertreibt die Ford Motor Company zwei verschiedene Modelle:

 Ford Fusion (Europa), ein Minivan auf Basis des Ford Fiesta
 Ford Fusion (Vereinigte Staaten), eine Stufenheck-Limousine der Mittelklasse